Ghost (марка велосипедів)
 Ghost (альбом)